Брудзев () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Турекский повят, Великопольское воеводство. Население — 6147 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Домбе
 Гмина Косцелец
 Гмина Пшикона
 Гмина Турек
 Гмина Унеюв
 Гмина Владыславув

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Великопольского воеводства